Kadesj, een oude stad in Syrië, aan of in de buurt van de bovenloop van de Orontes
Slag bij Kadesh, veldslag in het jaar 1274 v.Chr. tussen de legers van Egypte onder leiding van Ramses II en de Hettitische strijdmachten onder leiding van Muwatalli II
 Kedesh, een voormalige Kanaanitische stad in het noorden van Israel
 Kadesh Barnea, een oase in het noordoosten van de Sinaï-woestijn
 Qetesh, een godin van liefde en schoonheid in de Egyptische en de Kanaänitische mythologie 
 Qadishtu, een klasse van priesteressen in de tempels van de oude Levant